Altura (astronomia) — propriedade astronómica
Altura (geometria) — dimensão vertical dum corpo, da base para cima
Altura (medida) — medida semelhante à altitude, exceto no referencial
Altura (música) — maneira como o ouvido percebe as frequências sonoras
Altura (revista) — publicação portuguesa extinta

Geografia 
Altura (Castro Marim) — freguesia portuguesa
Altura (Espanha) — município espanhol
Altura (Minnesota) — cidade estadunidense
Alturas — cidade na Califórnia (EUA)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música